Île du Nouvel-An ou îles du Nouvel-An (en , en , en , en ), peuvent faire référence à plusieurs îles et archipels :
 Îles du Nouvel-An, archipel situé au nord de l'île des États, en Argentine
 Isla del Año Nuevo, autre nom de l'Isla Observatorio, fait partie de cet archipel ;
 , archipel situé dans le détroit de Bass, en Tasmanie, Australie ;
 Île du Nouvel-An, l'île qui a donné son nom à l'archipel ;
 New Year Island, une île du Territoire du Nord, en Australie ;
 New Year Island, une île d'Australie-Occidentale, en Australie ;
 Año Nuevo, en Californie (États-Unis)
 , New York, (États-Unis)
 , en Nouvelle-Zélande ;
 Mejit, une île des îles Marshall, baptisée « Neujahrsinsel » par le navigateur allemand Otto von Kotzebue le .